Валеску́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на північ від Парижа, 50 км на південь від Ам'єна, 26 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 296,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Валескур на сайті французького Національного інституту географії
 Валескур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Валескур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Валескур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Валескур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза